

Nom commun 

Toron peut désigner :
 toron, en physique, une forme de soliton ;
  toron, dans le travail de cordier, un ensemble de fils de caret (base du cordage) tournés, 3 ou 4 torons commis (tournés) ensemble formeront une corde, un cordage ou un câble ;
  par extension, le même terme est utilisé dans l'industrie pour des fils électriques, ou pour des câbles en acier.
 toron, en technique textile, un tissage en deux dimensions.

Toponyme 

 Toron des chevaliers ou Toron, une forteresse qui faisait partie de la seigneurie de Toron dans le Royaume de Jérusalem, situé actuellement dans la localité de Tibnine au Liban.
 Toron des chevaliers, une forteresse disparue qui était située à l'emplacement actuel de l'abbaye de Latroun en Israël sur la frontière de 1949.

Patronyme 

 Onfroy I de Toron, un noble normand italien du .

Arts 
Toron peut aussi désigner :
 Toron, une sculpture de Kosso Eloul réalisée en 1979, située dans le Jardin de sculptures Julie et Christian Lassonde qui borde le Musée national des beaux-arts du Québec (dans la ville de Québec au Canada).